Woan ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Woan (* 1931), englischer Fußballspieler
 Don Woan (1927–2020), englischer Fußballspieler
 Ian Woan (* 1967), englischer Fußballspieler